Isaac Kiprono ist der Name folgender Personen:

* Isaac Kipyego Kiprono (* 1976), kenianischer Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Isaac Kiprono Songok (* 1984), kenianischer Mittel- und Langstreckenläufer